А́нна Тимофе́ева:
 Егорова (Тимофеева), Анна Александровна (урожденная: Егорова; 1916—2009) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Тимофеева, Анна Александровна (род. 1996) — российская хоккеистка.
 Тимофеева, Анна Викторовна (род. 1987) — российская ватерполистка.
 Тимофеева, Анна Гавриловна (партийный псевдоним Галя Тимофеева; 1896—1919) — русская революционерка.